Kuvasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuvasaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Kuvasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar